Tengsoba peut désigner :
Tengsoba, la localité située dans le département de Boussouma au Burkina Faso
Tengsoba, la localité située dans le département de Niaogho au Burkina Faso
Tengsoba-Kièma-Silmiougou, la localité située dans le département de Ziga au Burkina Faso

Homonymie de localités